Понт-а-Муссон () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Нанси. Население кантона на 2011 год составляло 20672 человек.				
						
Код INSEE кантона 5424. Всего в кантон Понт-а-Муссон входят 17 коммун, из них главной коммуной является Понт-а-Муссон.

Коммуны кантона

См. также 						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Мёрт и Мозель